Redistribuzione della ricchezza in economia: dinamiche, politiche e fenomeni che incidono sulla distribuzione della ricchezza attraverso opportune politiche
 Ridistribuzione dei confini elettorali in Australia

Pagine correlate 
 Distribuzione